Windshausen ist der Name folgender Orte:

 Windshausen (Hohenroth), Ortsteil von Hohenroth, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Windshausen (Nußdorf am Inn), Ortsteil von Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern